Landkreis Reutlingen, een district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Reutlingen (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rijksstad Reutlingen, een stadstaat van het Heilige Roomse Rijk  
SSV Reutlingen 05, een Duitse sportclub uit Reutlingen